Paradrina kurnova är en fjärilsart som beskrevs av De Laever 1981. Paradrina kurnova ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
kurnova